Ronin Hood of the 47 Samurai (Ronin Hood dos 47 Samurais) é uma graphic novel da Beckett Comics/Image Comics escrita por Jeff Amano e desenhada por Craig Rousseau.

A história é centrada no grupo dos 47 ronin, com uma semelhança ficcional com Robin Hood.

Historia

Nesta historia, o mestre Shogun e seu discipulo Blizzard, começam a luta contra um mal ronin de Ako.

Ligações externas

Romances gráficos dos Estados Unidos
47 rōnin
Títulos da Image Comics